Естен може да се односи на:

 Естен (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Естен (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји